Masters of Rock může znamenat:

 Masters of Rock – český rockový hudební festival pořádaný ve Vizovicích
 série kompilačních hudebních alb, které vydávala společnost EMI (uvedený výčet nemusí být kompletní)
 Masters of Rock – album britské skupiny Pink Floyd (reedice předchozí desky The Best of the Pink Floyd)
 Masters of Rock (Hawkwind) – album britské skupiny Hawkwind
 Masters of Rock (Rare Earth) – album americké skupiny Rare Earth
 Masters of Rock (Sammy Hagar) – album amerického kytaristy a zpěváka Sammyho Hagara
 Masters of Rock (skupina) – křesťanská glam rocková skupina z 80. let
 Masters of Rock (The Quireboys) – album britské skupiny The Quireboys, není součástí série EMI
 Masters of Rock: Ramones – album americké punk rockové skupiny Ramones, není součástí série EMI